Римски назив неколико насељених мјеста и надлежности.
 Баноштор, село у Србији;
 Болоња, град у Италији;
 Универзитетске новине Болоња, издавач Универзитета у Болоњи;
 Боноња, село у Пољској;
 Булоњ на Мору, град у Фрацуској;
 Видин, град у Бугарској;
 Бононијска епархија, древна епископија у Видину;
 Залив Бононија, увала на Антарктику која је добила име по Бононији у Бугарској.

Друго
 Бонинија (мољац), рок мољаца;
 361 Bononia, астероид.